Nox – synonim rodzaju ryb Hemitaurichthys
 NOx – symbol oznaczający mieszaninę tlenków azotu o niezdefiniowanym składzie

 Nox – w mitologii rzymskiej bogini i uosobienie nocy

 Nox – przedstawiciel fikcyjnej rasy kosmitów z serialu telewizyjnego Gwiezdne wrota
 Nox – zaklęcie w serii książek, filmów i gier komputerowych Harry Potter

 NOX – węgierska grupa muzyczna

 HMS „Nox” – trałowiec Royal Navy
 Nox – komputerowa gra fabularna wydana w 2000 roku

Zobacz też 
 Nox Arcana – amerykańska grupa muzyczna
 Nox Mortis – niemiecka grupa muzyczna
 Centropyge nox – gatunek ryby z rodziny pomakantowatych
 Opportunity Nox – singel duetu Roxette